Семейство Нисы (также известное, как семейство Герты и семейство Пуланы) — группа астероидов главного пояса, обращающихся вокруг Солнца на орбитах, большие полуоси которых находятся в промежутке между 2,41 и 2,5 а. е.. Астероиды этого семейства имеют эксцентриситет между 0,12 ... 0,21 и наклон орбиты между 1,1 ... 4,3. Семейство названо в честь самого крупного своего представителя астероида (44) Ниса.

Подгруппы 
Астероиды в данном семействе разделены по минералогическому составу на две различные подгруппы: Нисы и Пуланы. К первой подгруппе относятся астероиды спектрального класса S, а ко второй астероиды класса F.

Крупнейшие астероиды этого семейства

См. также 
 Семейство астероидов
 Астероиды, сближающиеся с Землёй
 Троянские астероиды
 Дамоклоиды
 Кентавры
 Аполлоны
 Амуры
 Атоны

Примечания 

Ниса